Фридрих Блуме ():*  — немецкий юрист и историк.
 Блуме, Фридрих (1893—1975) — немецкий музыковед.
  — немецкий политик. Примечания